Конта има више значења:

 Конта (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Конта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику